SLPP steht für:
 Sri Lanka Podujana Peramuna, eine politische Partei in Sri Lanka
 Sierra Leone People's Party, eine politische Partei in Sierra Leone

SLPP